Ва́ахерйо́ки (Vaaherjoki) — топоним в Республике Карелия.

 Ваахерйоки — заброшенная железнодорожная станция на линии Сортавала — Суоярви I в Республике Карелия.
 Ваахерйоки — путевой пост на линии Сортавала — Суоярви I в Республике Карелия.
 Ваахерйоки — одно из названий реки Саркайоки в Суоярвском районе Карелии.